Tørring kan henvise til flere artikler:
 Tørring (proces) – det at tørre noget
 Tørring – en by og et ejerlav i Tørring Sogn, Hedensted Kommune
 Tørring (Randers Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Øster Tørslev Sogn, Randers Kommune
 Tørring (Skanderborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Tulstrup Sogn, Skanderborg Kommune

Se også 
 Tørring Sogn